Orpheus Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Orpheus Island (ö), Queensland, 
 Orpheus Island National Park

Robotskapade Australienförgreningar